Казбеков — тюркская фамилия. Известные носители:

 Казбеков, Латиф Кожахметович (род. 1954) — казахский художник.
 Казбеков, Серик (род. 1970) — казахстанский скалолаз.
 Казбеков, Султан-Саид Устарханович (1893—1920) — дагестанский революционный деятель.
 Казбеков, Тайшик (1925—2020) — советский казахстанский передовик производства, водитель автотранспортного предприятия в городе Форт-Шевченко, Герой Социалистического Труда.